Провиденс има више значења:
 Провиденс
 Округ Провиденс (Роуд Ајланд)
 Провиденс (Тексас)
 Провиденс (Алабама)
 Провиденс (Јута)
 Провиденс (Кентаки)